Garcilla puede hacer referencia a diversas especies de aves de la familia de las garzas (Ardeidae):

 La garcilla bueyera (Bubulcus ibis).
 La garcilla cangrejera (Ardeola ralloides).
 La garcilla china (Ardeola bacchus).
 La garcilla india o  india (Ardeola grayii).
 La garcilla malgache (Ardeola idae).
 La garcilla peinada (Pilherodius pileatus).
 La garcilla indonesia (Ardeola speciosa).
 La garcilla ventrirroja (Ardeola rufiventris).